

Sigle 
 Electronic Music Laboratories  – azienda statunitense produttrice di sintetizzatori
 Element Management Level  – livello degli Operational Support Systems

Codici 
 eml – vecchio codice ISO 639-3 della lingua emiliano-romagnola

Estensioni 
 .eml – messaggio di posta elettronica Outlook Express